Els hexins són un subgrup del grups dels alquins. Consisteix en diversos compostos isomètrics amb la fórmula C₆H10. 
Els membres lineals són:
 1-hexí (n-butilacetilè)
 2-hexí (metilpropilacetilè)
 3-hexí (dietilacetilè)

Alquins
Pàgines de desambiguació